rio-pretensi – abitanti di Dores do Rio Preto
rio-pretensi – abitanti di Rio Preto da Eva
rio-pretensi – abitanti di Rio Preto
rio-pretensi – abitanti di São José do Rio Preto